Суперкубок Португалії з футболу 1982 () — 4-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Спортінг» та фіналіст кубка Португалії «Брага».
За сумою проведених першого та повторного матчів (8 і 14 грудня 1983 року) перемогу здобув «Спортінг».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1982
Португалія
1982 у португальському спорті